Als Panierung bezeichnet man:
ein Vorbereitungsverfahren der Speisenherstellung, siehe Panieren
verschiedene Arten von Umhüllungen für Speisen, siehe Panade (Umhüllung)